Пролив Лемера — неточное название, которое может обозначать:
 пролив Ле-Мер между островами Эстадос и Огненная Земля в южной части Атлантического океана.
 Пролив Лемера между островом Бут и Антарктическим полуостровом в южной части Тихого океана.